Bernsdorf kan syfta på:

 Bernsdorf, Bautzen – en stad (Kleinstadt) i Landkreis Bautzen, Sachsen
 Bernsdorf, Zwickau – en kommun i Landkreis Zwickau i förbundslandet Sachsen